Thrills & Chills é o segundo álbum de estúdio do guitarrista estadunidense Neil Zaza.

Faixas
"Joof"
"Ground Zero"
"Melodia"
"Champ"
"Tobaber"
"Red Meat"
"Higher and Higher"
"[Untitled]"
"Ain't No Thang"
"Haunt"
"Town Without Pity" (Korea-only bonus track)

Créditos
 Neil Zaza - guitarra
 Blake Sakamoto - Teclado
 Doug Johns - Baixo
 Christopher Ceja - Baterias

Álbuns de 1993
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Neil Zaza